Homer kan henvise til:

 Homer – en græsk digter
 Homer, Alaska – en by i Alaska
 Homer Simpson – en fiktiv figur